Бенева́н-е-Шарбія́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 170 км на північ від Марселя, 16 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 277,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Беневан-е-Шарбіяк на сайті французького Національного інституту географії
 Беневан-е-Шарбіяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беневан-е-Шарбіяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи